Articulação
Ou ainda:
Apêndice articulado
Ônibus articulado
VLT's Articulado 68

Desambiguação